Класс 1:

 Класс 1 — технические требования, выпущенные ФИА в 1992 г. для чемпионата ДТМ
 Класс 1 — технические требования, выпущенные UIM (Международной Федерацией водно-моторного спорта) для гоночных «морских» катеров